

Loclidades 
 Puckett (Mississippi)

Outros 
 32096 Puckett

Desambiguação